Saxe-Weimar fait référence à deux titres de noblesse allemands et aux deux territoires que les nobles possédant ce titre administraient :

Duché de Saxe-Weimar et souverains 
Le Duché de Saxe-Weimar (1572-1815) était un État du Saint-Empire romain germanique situé dans l'actuel Land de Thuringe, avec pour capitale Weimar :
 1572-1573 : Jean-Guillaume de Saxe-Weimar ;
 1573-1602 : Frédéric-Guillaume Ier de Saxe-Weimar ;
 1602-1605 : Jean II de Saxe-Weimar ;
 1605-1620 : Jean-Ernest Ier de Saxe-Weimar ;
 1620-1662 : Guillaume de Saxe-Weimar ;
 1662-1683 : Jean-Ernest II de Saxe-Weimar ;
 1683-1707 : Jean-Ernest III de Saxe-Weimar ;
 1683-1728 : Guillaume-Ernest de Saxe-Weimar ;

Duché de Saxe-Weimar-Eisenach et souverains 
Le Grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach (1815-1920) avait pour capitale Weimar :
 1728-1748 : Ernest-Auguste Ier de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 1748-1758 : Ernest-Auguste II de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 1758-1828 : Charles-Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 1828-1853 : Charles-Frédéric de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 1853-1901 : Charles-Alexandre de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 1901-1918 : Guillaume-Ernest de Saxe-Weimar-Eisenach.

Autres personnalités

Saxe-Weimar 
 Anne-Dorothée de Saxe-Weimar (1657-1704) princesse-abbesse de Quedlinbourg ;
 Bernard de Saxe-Weimar (1604-1639), général pendant la guerre de Trente Ans ;
 Dorothée-Marie de Saxe-Weimar (1641-1675), duchesse de Saxe-Weimar ;
 Dorothée-Sophie de Saxe-Weimar (1587-1645), princesse-abbesse de Quedlinbourg ;
 Éléonore-Sophie de Saxe-Weimar (1660-1687), duchesse de Saxe-Mersebourg-Lauchstädt ;
 Frédéric de Saxe-Weimar (1596-1622), prince de la branche ernestine de la maison de Wettin et colonel lors de la Guerre de Trente Ans ;
 Jean-Ernest de Saxe-Weimar (1696-1715), prince de Saxe-Weimar et compositeur ;
 Jean-Frédéric de Saxe-Weimar (1600-1628 à Weimar), duc de Saxe-Weimar ;
 Marie de Saxe-Weimar (1571-1610), princesse-abbesse de Quedlinbourg ;
 Wilhelmine-Christine de Saxe-Weimar (1658-1712), comtesse de Saxe-Weimar-Eisenach ;

Saxe-Weimar-Eisenach 
 Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach (1811-1890), princesse puis reine consort de Prusse puis impératrice allemande ;
 Amélie de Saxe-Weimar-Eisenach (1830-1872), princesse de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 Bernard de Saxe-Weimar-Eisenach (1878-1900), prince de Saxe-Weimar-Eisenach, lieutenant dans l'Armée prussienne ;
 Bernardine-Christiane-Sophie de Saxe-Weimar-Eisenach (1724-1757), princesse de Saxe-Weimar-Eisenach
 Marie de Saxe-Weimar-Eisenach (1808-1877), duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach, puis princesse de Prusse par mariage ;
 Caroline-Louise de Saxe-Weimar-Eisenach (1786-1816), princesse de Saxe-Weimar-Eisenach, princesse de Mecklembourg-Schwerin ;
 Charles de Saxe-Weimar-Eisenach (1912-1988), grand-duc héréditaire de Saxe-Wiemar-Eisenach ;
 Édouard de Saxe-Weimar-Eisenach (1823-1902), prince de Saxe-Weimar-Eisenach, militaire britannique d'origine allemande ;
 Ernestine de Saxe-Weimar-Eisenach (1740-1786), princesse de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 Guillaume de Saxe-Weimar-Eisenach (1853-1924), prince de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 Hermann de Saxe-Weimar-Eisenach (1825–1901), prince de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 Hermann de Saxe-Weimar-Eisenach (1886-1964), prince de Saxe-Weimar-Eisenach ;
 Michael-Benedikt de Saxe-Weimar-Eisenach (1946-), l'actuel chef de la maison grand-ducale de Saxe-Weimar-Eisenach (jusqu'à 2018) ;
 Pauline de Saxe-Weimar-Eisenach (1852-1904), duchesse et princesse de Saxe-Weimar-Eisenach.